Ло́ри Уи́ден (; ) — австралийская кёрлингистка.

В составе женской сборной Австралии участник пяти  (лучший результат — четвёртое место в ). Шестикратная . В составе смешанной парной сборной Австралии участник двух  (лучший результат — двенадцатое место в ). Двукратная .

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции третьего.

Работает в Федерации кёрлинга Австралии ().

Достижения 
 : золото (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2018), серебро (2019).
 : золото (2013, 2015), серебро (2012, 2014, 2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Австралии по кёрлингу